Název Luhov má více sídel:

 Luhov (Bílá) – osada v katastrálním území Vlčetín u Bílé obce Bílá v okrese Liberec
 Luhov (Brniště) – vesnice v obci Brniště v okrese Česká Lípa
 Luhov (Líšťany) – vesnice v obci Líšťany v okrese Plzeň-sever
 Luhov (Toužim) – část města Toužim v okrese Karlovy Vary
 Nový Luhov – vesnice v obci Brniště v okrese Česká Lípa